Cerapterocerus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Cerapterocerus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Cerapterocerus